И́вица Краль (; 26 марта 1973, Котор, СР Черногория, СФРЮ) — югославский и черногорский футбольный вратарь, президент футбольного клуба «Мачва». Участник чемпионата мира 1998 года и чемпионата Европы 2000 года в составе сборной Югославии. Наиболее известен по выступлениям за белградский «Партизан». Трижды Краль пытался закрепиться в заграничном клубе, и все три раза это было неудачно: за один сезон в «Порту» он провёл всего 7 игр в чемпионате, за три года в голландском ПСВ — также 7 игр в чемпионате, а в российском «Ростове», в котором он находился с августа по ноябрь 2007 года, Краль так ни разу и не вышел на поле в официальном матче. В 2008—2009 гг. выступал за словацкий «Спартак» (Трнава).

В составе «Партизана» чемпион Союзной Республики Югославия 1995/96, 1996/97, чемпион Сербии и Черногории 2004/05. Ивица впервые был вызван в команду в 16 лет, когда получил травму основной вратарь Фахрудин Омерович.

У Ивицы есть жена Драгана, журналистка по профессии, и дочь Сара.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Черногории
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Ястребац»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Раднички» Крагуевац
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Спартак» Трнава
Футбольные функционеры